União (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 União (Campo Grande), een deelgemeente van de Braziliaanse stad Campo Grande
 União Brasil, Braziliaanse politieke partij

Zie ook 
 La Union (doorverwijspagina)